Ки́рхнер () — фамилия немецкого происхождения, означает «церковный служка». Производная от неё фамилия Киршнер.

Известные носители 
 Кирхнер, Андреас (1953—2010) — восточногерманский бобслеист, олимпийский чемпион 1984 года.
 Кирхнер, Вильгельм (1848—1921) — немецкий зоотехник.
 Кирхнер, Джулианна (род. 1991) — маршалловская пловчиха.
 Кирхнер, Зейн (род. 1984) — южноафриканский регбист.
 Кирхнер, Иоганн Готтлиб (1706—1768) — немецкий скульптор и мастер-модельер по фарфору.
 Кирхнер, Иоганн Якоб (1796—1837) — немецкий рисовальщик и художник-офортист.
 Кирхнер, Леон (1919—2009) — американский композитор.
 Кирхнер, Марк (род. 1970) — немецкий биатлонист, 3-кратный олимпийский чемпион.
 Кирхнер, Мартина (род. 1957) — немецкая гребчиха.
 Кирхнер, Отто Францевич (1848—1901) — немецкий предприниматель, живший в Санкт-Петербурге.
  (1851—1925) — немецкий ботаник и агроном.
 Кирхнер, Теодор (1823—1903) — немецкий композитор и органист.
 
 Кирхнер, Херберт (род. 1938) — восточногерманский биатлонист.
 Кирхнер, Эрнст Людвиг (1880—1938) — немецкий художник-экспрессионист.